Reichersdorf ist der Name folgender Orte:

 Reichersdorf (Bad Lausick), Ortsteil von Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Reichersdorf (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Reichersdorf (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Reichersdorf (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reichersdorf (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reichersdorf (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reichersdorf (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reichersdorf (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Reichersdorf (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Reichersdorf (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reichersdorf (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reichersdorf (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Reichersdorf (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Reichersdorf (Gemeinde Ebenthal), Ortsteil der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Kärnten
 Reichersdorf (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil von Neuhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Reichersdorf (Gemeinde Nußdorf), Katastralgemeinde von Nußdorf ob der Traisen, Niederösterreich
 Reichersdorf (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grabice (Gubin), Ortsteil der Gemeinde Gubin, Landkreis Powiat Krośnieński, Polen

 Richiș, Reichersdorf (auch Reichesdorf) in Siebenbürgen 

Siehe auch:
 Reichardtsdorf
 Reichsdorf